Wagtail (v angličtině konipas) může mít různé významy:

 wagtail (CMS) – systém pro správu obsahu v programovacím jazyku Python
 Wagtail (řízená střela) – americký prototyp řízené střely
 Westland Wagtail – britský prototyp stíhacího dvouplošníku